

Населені пункти та їхні частини

 Храплево — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Храплево — село в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Храплево — лісова осада в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Храплево — лісова осада в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки